Gustav-Stresemann-Gymnasium steht für:
 Gustav-Stresemann-Gymnasium Fellbach im Stadtteil Schmiden von Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gustav-Stresemann-Gymnasium (Bad Wildungen) in Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Siehe auch:
 Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule, Berufliches Gymnasium im Stadtteil Hechtsheim, Mainz, Rheinland-Pfalz